Il doppio del torneo di tennis Telford Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Martin Laurendeau e Leonardo Lavalle che hanno battuto in finale Peter Nyborg e Jan Siemerink 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Andrej Ol'chovskij /  Olli Rahnasto (quarti di finale)
 Martin Laurendeau /  Leonardo Lavalle (Campioni)

 Peter Nyborg /  Jan Siemerink (finale)
 Sláva Doseděl /  Dmitrij Poljakov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Telford Challenger 1991